Gram – comune soppresso danese
Gram – re immaginario de Il Signore degli Anelli
Gramr – spada di Sigfrido nella Mitologia norrena
Hans Christian Gram – medico danese cui si deve la colorazione omonima (colorazione di Gram, che permette di distinguere tra batteri Gram-positivi e Gram-negativi)
Jørgen Pedersen Gram – matematico danese
Gram (criptovaluta) – criptovaluta di Telegram